Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2011 (ano-base 2013).

PIB per capita
Bahia 2011
2011 no Brasil
Municipios pib per capita 2011